Тимурбек Зафаржанович Закиров (; 1 марта 1996, Шымкент, Казахстан) — казахстанский футболист, вратарь казахстанского клуба «Туран».

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2013 году в составе клуба «Байтерек».

В 2016 году подписал контракт с клубом «Кызыл-Жар СК».

В сборной 
23 марта 2018 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Франции (0:3).

Достижения 
 «Кызыл-Жар»
 Серебряный призёр Первой лиги: 2017
 Бронзовый призёр Первой лиги: 2016
 «Ордабасы»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2022

Клубная статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Ордабасы»